Jug je lahko:
 jug - stran neba
 Jug, pogost priimek v Sloveniji
 armadna skupina Jug - nemška armadna skupina druge svetovne vojne
 Jug - reka v Rusiji, pritok Severne Dvine